Kopu bezeichnet

 Kõpu, Landgemeinde im estnischen Kreis Viljandi
 Kopu (Neuseeland), Ortschaft in den Hauraki Plains in Neuseeland
 eine Kreuzung aus Kojote (Vater) und Pudel (Mutter), siehe Pucoy

Kopu ist der Familienname folgender Personen:

 Alamein Kopu (1943–2011), neuseeländischer Politiker